Josselin kan syfta på

Personer
Josselin Henry (1982–), fransk sportskytt
Josselin Ouanna (1986–), fransk tennisspelare
Josselin de Rohan (1938–), fransk politiker

Geografi
 Josselin (kanton) – en kanton i arrondissementet Pontivy i Frankrike
Josselin, Morbihan – en kommun i departementet Morbihan i regionen Bretagne i nordvästra Frankrike
Slottet Josselin – ett slott i Josselin, Morbihan

Se även
 Lac Josselin – flera sjöar